Rozgrywki Priemjer-Ligi w sezonie 2019/20 były 28. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 12 lipca 2019, a zakończyły . W lidze uczestniczyło szesnaście drużyn, w tym dwie które awansowały z Pierwszej Dywizji –  i . Tytuł mistrzowski zdobył .

Drużyny

Tabela 

 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Wygrane mecze. 
Punkty bezpośrednie: Akhmat Grozny 8, Tambow 4, Krylia Sowietow Samara 4.; Różnica bramek w pojedynkach: Tambow +1, Krylia Sowietow Samara -1.  

 Liderzy

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Baraże 
W barażach powinny zagrać 13. i 14. drużyna Priemjer-Ligi z 3. i 4. zespołem FNL. Mecze barażowe odwołano w związku z epidemią koronawirusa.

Zobacz też 
 Pierwyj diwizion (2019/2020) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Wtoroj diwizion (2019/2020) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Priemjer-Ligi 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2019 w piłce nożnej
2019 w Rosji
2020 w piłce nożnej
2020 w Rosji